Uziel bzw. Uzziel ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Zion Uziel (1880–1953), israelischer Oberrabbiner
 Isaac Uziel (?–1622), sephardischer Rabbi in Amsterdam
 Jonathan ben Uzziel (1. Jh.), jüdischer Gelehrter des Altertums
 Oren Uziel, Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur